Нанжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Нанжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя